Nindorf è un toponimo che può essere riferito ai seguenti comuni dello Schleswig-Holstein:
Nindorf, comune tedesco del circondario del Dithmarschen
Nindorf, comune tedesco del circondario di Rendsburg-Eckernförde